Heurteaux peut désigner :
 Louis Heurteaux, dit Dancourt (1725-1801), acteur et dramaturge français
 Alfred Heurteaux (1893-1985), aviateur français